Swangeria är ett släkte av rundmaskar. Swangeria ingår i familjen Belondiridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Swangeria